The Legendary Zing Album è una raccolta di singoli dei The Trammps registrati per la Buddah Records.

Tracce
 penguin at the big apple/zing went the strings of my heart (medley) - 4:52
 pray all you sinners - 5:24
 sixty minute man - 4:54
 scruboard - 3:12
 tom's song - 3:14
 rubber band - 5:14
 hold back the night - 3:54
 penguin at the big apple - 3:24

Collegamenti esterni